Der San-Antonio-Marathon (offizielle Bezeichnung seit 2008 Rock ’n’ Roll San Antonio Marathon) ist ein Marathon in San Antonio, der seit 1975 stattfindet.

Geschichte 
Der Lauf wurde 1975 von Diego Vacca, einem Mitglied des YMCA, unter dem Namen Las Colonias de San Antonio Marathon ins Leben gerufen, um den Fitnessgedanken unter der mexikanischstämmigen Bevölkerung San Antonios zu fördern.

1988 ging die Verantwortung vom YMCA auf ein von YMCA, der Stadt San Antonio und dem San Antonio Road Runners Club gegründetes Organisationskomitee über, und der Lauf wurde in San Antonio Marathon umbenannt.

2008 wurde der Lauf von der Competitor Group übernommen und in seine Rock ’n’ Roll-Laufserie eingegliedert.

Strecke 
Der Start ist an der Kreuzung von South Alamo Street und East Market Street im Zentrum von San Antonio. Der Kurs schlägt zunächst einen Bogen nach Osten und führt nach drei Kilometern am Alamo vorbei. Danach geht es nordwärts zum San Pedro Park. Über die Main Avenue kehrt man ins Zentrum zurück und dreht eine Schleife durch den King William District. Danach biegt der Kurs nach Süden ab und passiert auf der Mission Road die drei spanischen Missionsstationen Concepción, San José und San Juan Capistrano (wo der südlichste Punkt der Strecke erreicht wird). Das letzte Drittel der Strecke verläuft größtenteils auf der Mission Road, die einen zurück ins Zentrum bringt, wo man nach 40 km den Tower of the Americas passiert. Das Ziel befindet sich am Alamodome.

Der Halbmarathonkurs ist identisch mit den ersten 17 und den letzten vier Kilometern der Marathonstrecke.

Statistik

Streckenrekorde 
 Männer: 2:14:36 h, Meshack Kosgei Kirwa (KEN), 2008
 Frauen: 2:30:30 h, Nuța Olaru (ROU), 2008

Siegerliste 
Quellen: alte Website der Veranstaltung, ARRS

Siehe auch 
 Liste von Marathonläufen

Weblinks 
 Offizielle Website
 Alte Website
 San-Antonio-Marathon auf marathonguide.com mit Läuferkommentaren

Einzelnachweise 

Marathon mit Halbmarathon
Laufveranstaltung in den Vereinigten Staaten
Marathon